Tabula rasa (lateinisch für „geschabte Tafel“) steht für:

 Tabula rasa, eine Metapher und Redewendung
 Theaterstück von Carl Sternheim (1916)
 Konzert für 2 Violinen, präpariertes Klavier und Streicher von Arvo Pärt (1977)

Tabula Rasa steht für:
 philosophische Fachzeitschrift (1992–2012), siehe TABVLA RASA 
 deutsches Musikalbum (1993), siehe Einstürzende Neubauten #Tabula Rasa
 deutsches Musikstücke (1998, 2000), siehe Freundeskreis #Tabula Rasa
 Tabula Rasa (Computerspiel) von NCsoft (2007)
 Tabula Rasa (Fernsehserie), belgisch-deutsche Produktion (2017)

Siehe auch:
 Clean slate rule (zur Tabula-rasa-Doktrin im Völkerrecht)